Sak Noel
Rio Sak

Desambiguações de hidrografia